Scalabrini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Scalabrini (1839–1905), Bischof von Piacenza und Begründer der italienischen Auswandererseelsorge
 Paolo Scalabrini (1713–1803 oder 1806), italienischer Opernkomponist